San Bruno puede referirse a:

Personas 
Bruno de Sajonia (c. 830-880), duque de Sajonia y mártir. 
Bruno I de Colonia (925–965), obispo alemán.
Bruno de Querfurt (c. 970-1009), obispo alemán.
Bruno de Colonia (c. 1030-1101), fundador de la Orden de los Cartujos.
Bruno de Segni (c. 1047-1123), obispo y abad italiano.
Vicente San Bruno (m. 1817), coronel del regimiento Talavera de la Reina que participó en la Reconquista española de Chile en el siglo XIX.

Lugares 
Misión de San Bruno, la primera misión jesuita establecida en la península de Baja California en 1683.
San Bruno ciudad del condado de San Mateo, California.
Serra San Bruno, municipio de Calabria (Italia). 
Estación de metro de San Bruno, en San Francisco (California).
Plaza de San Bruno de Zaragoza (España).